Черепаха:

 Черепахи — один из четырёх современных отрядов пресмыкающихся.

 Черепаха — название ряда созвездий.
 «Черепаха» — боевой порядок римских войск.

 Черепаха — деревня в Шенкурском районе Архангельской области России.
 Черепаха — искусственный остров на Азовском море.
 Крепость «Черепаха» (редут «Черепашка»; крепостца «Черепахинская») — фортификационное сооружение Русского государства на берегу Азовского моря.

Реки 
 Черепаха (приток Меловой) — река в Луганской области Украины.
 Черепаха (приток Усердца) — река в Белгородской области.

Фамилия 
 Черепаха, Любовь Александровна (род. 1964) — украинская спортсменка-гиревик
 Черепаха, Станислав Валерьевич (род. 1974) — лидер организованной преступной группировки

Техника и вооружение 
 БТ-СВ-2 «Черепаха» — советский колёсно-гусеничный танк 1930-х годов.
 «Черепаха» — проект тяжёлой САУ русского инженера Навроцкого.
 «Черепаха» — проект незаметных мини-торпед со скоростью движения 2-3 мили в час.

Корабли 
 Черепаха — корейский военный корабль времён династии Чосон.
 «Черепаха» — парусный линейный корабль Азовского флота России постройки 1700 года.
 «Черепаха» — галера Балтийского флота России постройки 1715 года, участник Северной войны.
 «Черепаха» — гукор Балтийского флота России постройки 1725 года.
 «Черепаха» — галера Балтийского флота России постройки 1729 года.
 «Черепаха» — галера Балтийского флота России постройки 1743 года.
 «Черепаха» — галиот Балтийского флота России, участник Семилетней войны.
 «Черепаха» — галера Балтийского флота России постройки 1755 года, участник Семилетней войны.
 «Черепаха» — конная галера Балтийского флота России постройки 1756 года.
 «Черепаха» — парусное транспортное судно Азовской флотилии, а затем Черноморского флота России постройки 1771 года, участник русско-турецкой войны 1768—1774 годов.
 «Черепаха» — краер Балтийского флота России постройки 1773 года.
 «Черепаха» — первая боевая подводная лодка, построенная в Эссексе в 1775—1776 годах.
 «Черепаха» — парусный тендер Каспийской флотилии России постройки 1833 года.
 «Черепаха» — парусное транспортное судно Черноморского флота, а затем русской Дунайской флотилии постройки 1820 года, участник русско-турецкой войны 1828—1829 годов.
 «Черепаха» — миноноска 1877 года постройки русской Дунайской флотилии, а с 1884 года — болгарского военного флота

Другое 
 Черепаха (кинокомпания)
 Черепашки
 Черепашья графика — метафора в программировании.
 Вредная черепашка — клоп, насекомое-вредитель.
 Черепашки-ниндзя — фантастические персонажи.

Примечания